TGA (bestandsformaat), een bestandsindeling voor afbeeldingen
Transpositie van de grote vaten, de Engelstalige afkorting van een zekere aangeboren hartafwijking
TGA is de afkorting van Total GlycoAlkaloid.
Thermogravimetrische analyse, een analytische methode waarbij men het gewicht van een monster meet tijdens verhitting.
Toneelgroep Amsterdam
Transient global amnesia tijdelijk geheugenverlies